Ferrante ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Ferrante (1921–2009), US-amerikanischer Pianist
 Elena Ferrante (* 1943), Pseudonym einer italienischen Schriftstellerin
 Jack Ferrante (1916–2006), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joe Ferrante (um 1925–2016), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marco Ferrante (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Michael Ferrante (* 1981), australischer Fußballspieler
 Russell Ferrante (* 1952), US-amerikanischer Musiker
 Ugo Ferrante (1945–2004), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ferdinand I. (Neapel) (1424–1494), König von Neapel
 Ferrante & Teicher, US-amerikanisches Pianistenduo der 1960er Jahre